Джигит — русский парусно-винтовой клипер (крейсер 2-го ранга) четвёртой серии (типа «Крейсер»). Построен корабельным инженером А. П. Тороповым на Галерном о-ве в Санкт-Петербурге.

История службы 
 1877 — Плавания по Балтийскому морю.
 2 мая 1878 — Отправился на Дальний Восток через Магелланов пролив.
 Февраль 1879 — Пришёл в Гонолулу и поступил в распоряжение русского консула на Гавайях. Минный офицер Н. К. Рейценштейн по просьбе гавайского короля взорвал на фарватере пять донных мин с целью разрушения коралловых наростов, за что экипаж и русское правительство были удостоены письменной королевской благодарности.
 18 апреля 1879 — Пришёл в Иокогаму, где присоединился к эскадре Тихого океана.
 Вместе с однотипным клипером «Крейсер» находился в Хакодате в распоряжении генерал-майора Н. М. Тихменева.
 6 июля 1879 — Прибыл во Владивосток.
 Октябрь 1879 — Нес крейсерскую службу и вел гидрографические исследования водах Приморья.
 1880 — Плавание по портам Тихого океана в составе объединенной эскадры вице-адмирала С. С. Лесовского.
 Сентябрь 1881 — Пришёл в Кронштадт.
 Июль 1882 — Отправился в Средиземное море, где присоединился к эскадре контр-адмирала П. В. Чебышёва.
 1883 — Нес стационерную службу в Архипелаге.
 Конец 1883 — Вернулся в Кронштадт.
 Конец 1884 — Отправился во Владивосток через Магелланов пролив.
 Конец 1885 — Плавания между портами Кореи и Японии.
 1886 — Нес сторожевую службу в Чукотское море и занимался исследованиями в Колючинской бухте.
 1887 — Вернулся в Кронштадт.
 Октябрь 1889 — Отправился на Дальний Восток.
 18 мая 1890 — Во Владивостоке присоединился к эскадре контр-адмирала П. Н. Назимова.
 1891 — В составе отряда кораблей обеспечивал морское путешествие наследника цесаревича Николая Александровича из Сингапура в Киото.
 28 сентября 1891 — Отправился из Владивостока на Балтику.
 1 февраля 1892 — Крейсер 2-го ранга.
 24 мая 1892 — Пришёл в Кронштадт.
 1893 — Находился в резерве, стоял в Кронштадте.
 29 октября 1894 — Вышел из Кронштадта в Средиземное море, где эскортировал императорскую яхту «Царевна» от Кадиса до Алжира.
 26 ноября — 7 декабря 1894 — В Алжире произвел ремонт корпуса, вытяжку такелажа, переборку орудийных станков и окраску.
 30 декабря 1894 — В Пирее присоединился к Средиземноморской эскадре контр-адмирала С. О. Макарова.
 Февраль 1895 — Вышел из Гибралтара в Северный Ледовитый океан.
 11 марта 1895 — Прибыл в Плимут, где занялся исправлением повреждений, нанесенных штормом.
 8 апреля 1895 — Прибыл в Екатерининскую гавань в Белом море.
 Весна-лето 1895 — Сторожевая служба, охрана промыслов и гидрографические работы офицеров М. Е. Жданко и Н. В. Морозова в северных водах.
 16 сентября 1895 — Вернулся в Кронштадт для ремонта.
 1898 — март 1899 — Поход в Карибское море.
 1899—1900 — Учебное плавание со строевыми унтер-офицерами в Атлантику. 
 13 августа 1900 — 4 мая 1901 — Учебное плавание к Канарским островам. После возвращения из плавания, крейсер посетил император Николай II и оставшись совершенно доволен блестящим состоянием судна и произведенными парусными и артиллерийскими учениями объявил Монаршее благоволение командиру крейсера капитану 2-го ранга графу Н. М. Толстому и всем офицерам и пожаловал старшим боцманам и кондукторам по десяти рублей, унтер-офицерам по два рубля и матросам по рублю.
 1902 — Поход на Дальний Восток по маршруту Кронштадт — Брест — Буэнос-Айрес — мыс Доброй Надежды — Шанхай — Иокогама — Порт-Артур.
 Весна-осень 1903 — Стоял в Порт-Артуре в вооружённом резерве.
 Осень 1903 — январь 1904 — Находился в Дальнем.
 26 января 1904 — В момент нападения японских миноносцев находился на внешнем рейде вместе с крейсером «Новик» у прибрежной линии, место «Е». Не стрелял, поскольку не видел атакующие корабли.
 17 апреля 1904 — Включен в отряд подвижной береговой обороны контр-адмирала М. Ф. Лощинского.
 Апрель 1904 — Разоружен для оборудования сухопутных батарей, переведен в 3-й ранг.
 19 декабря 1904 — Затоплен экипажем в Западном бассейне.
 1905 — Поднят японцами и передан на слом.

Командный состав

Командиры 
 25.09.1875 — 18.05.1882 — капитан-лейтенант Карл де Ливрон 1-й
 1882—1887 — капитан-лейтенант (с 26.2.1885 — капитан 2-го ранга) К. П. Миллер
 1887 — капитан 2-го ранга П. П. Нелидов 1-й
 1889—1891 — капитан 2-го ранга К. П. Никонов 1-й
 07.01.1891 — 01.01.1893 — капитан 2-го ранга Д. Г. Фелькерзам
 Июнь 1893 — капитан 2-го ранга Н. Е. Нидермиллер 2-й
 06.12.1895 — 1899 — капитан 2-го ранга В. И. Литвинов 2-й
 1899 — Гвардейского Экипажа капитан 1-го ранга граф Н. М. Толстой 1-й
 4 мая 1901—1904 — капитан 2-го ранга А. П. Назаревский
 14.03.1904 — И. д. лейтенант С. А. Говорливый

Старшие офицеры 
 1894—1895 — капитан 2-го ранга И. П. Успенский
 16.12.1895 — 1897 — И. В. Студницкий
 29.05.1900 — ? — Г. Ф. Керн
 10.12.1901 — 28.03.1905 — лейтенант (с 28.03.1904 капитан 2-го ранга) С. А. Говорливый

Служили на корабле 
 Бахирев, Михаил Коронатович
 Бэр, Владимир Иосифович
 Воеводский, Степан Аркадьевич
 Дефабр, Константин Иванович
 кн. Друцкой-Соколинский, Николай Николаевич
 Рейценштейн, Николай Карлович
 Штер, Андрей Петрович
 Конюшков, Иван Иванович

Памятные места 
 В честь клипера названа одна из бухт острова Русский.

Примечания

Ссылки 
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2006_03/index.htm Ю. А. Ликин Винтовые клипера типа «Крейсер»]
 Архив фотографий кораблей русского и советского флота 
 Парусно-винтовой крейсер 2 ранга «Джигит» 
 «Полярная почта сегодня»
 Фото
 Валерий Ширяев. Клипер «Джигит» (рис.)

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры